Calliess ist der Familienname folgender Personen:

Christian Calliess (* 1964), deutscher Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der FU Berlin
Gralf-Peter Calliess (* 1967), deutscher Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Bremen
Rolf-Peter Calliess (1935–2018), deutscher Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsgeschichte an der Universität Hannover